Андрей Александрович Афанасьев:
* Афанасьев, Андрей Александрович (род. 1950) — советский и российский тренер и судья по водному поло, участник Олимпиад (1996, 2000).
 Афанасьев, Андрей Александрович (род. 1984) — российский математик, член-корреспондент РАН.

Примечания